

Geografia
Australia:
 Bowden Island, Queensland
 Bowden (South Australia), sobborgo di Adelaide
 Bowden railway station
Canada:
 Bowden (Alberta)
Inghilterra:
 Great Bowden, Leicestershire
 Little Bowden, Market Harborough, Leicestershire
 Bowden (Dorset), Dorset
 Bowden (Devon), Devon
Scozia:
 Bowden (Scottish Borders), Roxburghshire
USA:
 Bowden (West Virginia)

Meccanica
 Guaina o cavo Bowden – dispositivo che accoglie un cavo metallico al suo interno

Persone
 Ernest Monnington Bowden – inventore del cavo Bowden
 Frank Bowden – imprenditore inglese
 Katrina Bowden – attrice statunitense
 Mark Bowden – scrittore statunitense
 Oliver Bowden – pseudonimo di Anton Gill
 Ray Bowden – calciatore inglese
 Sebastien Bowden – prete inglese